La Tour du Breuil désigne deux châteaux différents du département de la Charente en France :
 La Tour du Breuil, château de la commune de Dignac
 Le donjon de Marthon qui porte ce même nom